Grapsus — род длинноногих крабов. Grapsus современная латинская мидицикация греческого слова grapsaios означающего «краб».

Виды 
Род включает следующие виды:
 Grapsus albolineatus Latreille in Milbert, 1812
 Grapsus adscensionis (Osbeck, 1765)
 Grapsus fourmanoiri Crosnier, 1965
 Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758)
 Grapsus granulosus H. Milne-Edwards, 1853
 Grapsus intermedius De Man, 1888
 Grapsus longitarsus Dana, 1851
 Grapsus tenuicrustatus (Herbst, 1783)

Иллюстрации

Примечания 

Прибрежные крабы
Таксоны, описанные Жаном Батистом Ламарком
Роды ракообразных